Štítary ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Štítary, Městys im Okres Znojmo
Štítary (Krásná), Ortsteil von Krásná, Okres Cheb
Štítary, Ortsteil von Kolín, Okres Kolín
Štítary, Ortsteil von Hostouň, Okres Domažlice